Gorenje d.d. (произносится Горе́нье по-словенски) — словенская машиностроительная компания, известный производитель бытовой техники. Штаб-квартира находится в Веленье.

Фирма начинала с выпуска сельскохозяйственного оборудования. Входит в десятку крупнейших производителей бытовой техники в Европе с производством 1,65 млн единиц крупной бытовой техники ежегодно. Примерно 95 % всей техники, производимой на заводах Gorenje, идёт на экспорт.

В июне 2018 поглощена (95,42 % акций) китайской Hisense.

Хронология 
 1950 год — основание компании.
 1958 год — произведена первая партия плит на твёрдом топливе.
 1961 год — первые экспортные поставки (в Германию).
 1968 год — начало экспериментального производства современных холодильников с компрессорами.
 1971 год — начало производства кухонной мебели.
 1970—1980-е годы — слияние с другими фирмами.
 1980-е годы — приход Gorenje на американский рынок.
 1990-е годы — открытие филиалов в Восточной Европе.
 1997 год — компания становится акционерным обществом.
 2005 год — покупка фирмы Mora Moravia (Чехия).
 2006 год — начало производства холодильника с морозильной камерой, украшенной элементами Swarovski.
 2008 год — основание Gorenje design studio, студии, работающей над дизайном бытовой техники компании, воплотившей ряд смелых идей
 2009 год — Gorenje участвует в миланской неделе дизайна с комфортной мини-плитой «Миссис Дэллоуэй».
 2010 год — покупка фирмы ASKO (Швеция).
 2013 год — Gorenje продал 13 % акций своей фирмы японской компании Panasoniс (около 10 млн €).

Награды 
Gorenje является обладателем многочисленных наград за дизайн, удобство использования и внимание к окружающей среде. Среди наград — премия Red Dot Design Award за лучший дизайн 2005, Plus X Design Award 2006 и ICSID Design Award 2006.

В 2017 году холодильники Gorenje из линейки «Retro Special Edition» получили награду престижной премии The Licensing Awards в категории «Инновации».

Спонсорство 
Gorenje является генеральным спонсором словенских лыжных команд, гандбольного клуба Gorenje, Кубка французской футбольной лиги. В 2015 году компания заключила партнерское соглашение с ФК «Спартак».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Gorenje Global
 Официальный сайт Gorenje Россия
 Начало производства техники Gorenje в России

Компании Словении
Производители бытовой техники Словении
Производители холодильников
Hisense